Eleonora Habsbursko-Lotrinská ( Eleonore von Habsburg-Lothringen, někdy jen Eleonora Habsburská / Eleonore Habsburg; * 28. února 1994, Salcburk), je rakouská šlechtična, modelka a návrhářka šperků, arcivévodkyně z rakouské panovnické dynastie.

Život 
Narodila se 28. února 1994 v Salcburku jako nejstarší ze tří dětí arcivévody Karla Habsbursko Lotrinského a jeho manželky, baronky Francescy Anny von Thyssen-Bornemisza. Při křtu dostala jméno Eleonora Jelena Marie del Pilar Iona Habsbursko-Lotrinská.

Její otec Karel Habsbursko-Lotrinský je politik, někdejší poslanec Evropského parlamentu a zároveň hlavou habsbursko-lotrinského rodu. Její matka je kurátorka a sběratelka umění, pochází z rodiny Thyssen-Bornemisza. Je pravnučkou rakousko-uherského císaře a českého krále Karla I. a jeho manželky, císařovny Zity. Z matčiny strany jsou jejími prarodiči baron Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza a Fiona Frances Elaine Campbell-Walterová.

Eleonora Habsburská navštěvovala internátní školu v Gstaadu a poté nastoupila stadium práv na European Business School London. Eleonora pracuje jako modelka, v roce 2018 v reklamní kampani módní značky Dolce & Gabbana. Její bratr, princ Ferdinand Habsbursko-Lotrinský je automobilový závodník.

V roce 2017 se Eleonora zasnoubila s belgickým automobilovým závodníkem Jérômem d'Ambrosio. V roce 2020 se pár vzal.

V roce byla na hudebním festivalu Coachella zadržena kvůli podezření z konzumace alkoholu v nezletilosti, později při vymáhání zákona však bylo potvrzeno, že v inkriminované době již byla plnoletá a obvinění bylo staženo pro nedůvodnost.

20. října 2021 se manželům narodil syn Otto.

Titul 
Teoretický titul Eleonory Habsbursko-Lotrinské zní Její císařská a královská Výsost arcivévodkyně rakouská, královská princezna maďarská, česká a chorvatská. Tradičních dynastických titulů arcivévodkyně rakouská a královská princezna maďarská, česká a chorvatská však neužívá, neboť ty nejsou v uvedených státech uznávány. Příležitostně bývá některým z těchto titulů označena ve společenském kontextu, či v genealogické literatuře, avšak tyto tituly jsou v současném Rakousku zakázané zvláštním zákonem. Kromě toho se její dědeček Otto von Habsburg v roce 1961 oficiálně vzdal svých nároků na rakouský trůn.

Původ

Reference 

Rakouské modelky
Módní influenceři
Arcivévodkyně
Blogerky
Habsbursko-lotrinští v 21. století
Habsbursko-lotrinští v 20. století
Rakouské princezny
České princezny
Narození v roce 1994
Narození 28. února
Narození v Salcburku
Žijící lidé
Ženy